Verdad o Consecuencia Es una película de suspenso británica estrenada el 6 de agosto de 2012, y dirigida por Robert Heath

Sinopsis 

Cinco jóvenes amigos son tomados como rehenes por un soldado que busca vengar la muerte de su hermano y este los obliga a jugar a la botella y donde podrían sufrir las peores torturas si es que pierden. El escenario está preparado para un desenlace impactante como los secretos que se revelan en una épica y sangrienta confrontación final.

Reparto 

 Tom Kane como Felix.
 Liam Boyle como Paul.
 Jack Gordon como Chris.
 Florence Hall como Gemma.
 Jennie Jacques' como Eleanor.
 Alexander Vlahos como Luke.
 Jason Maza como Jonesy.
 Mark Underwood como Cashier.
 David Sterne como Woodbridge.
 David Oakes como Justin.